Об'єкти NGC
Лебідь (сузір'я)
Залишки наднових
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784